Le stade Jean-Allane est un stade de La Réunion qui se trouve dans la ville de Saint-Benoît.

C'est l'un des stades principaux de l'Est de l'île. Plusieurs clubs de football résident dans ce stade : le RC Saint-Benoît (D1R), l'AS Evêché (D2D) et l'ASM Bras-Fusil (D3).

En 1998, le stade fut utilisé pour les compétitions des Jeux des îles de l'Océan-Indien.

En 2015 après quelques rénovations mineurs, il fait partie des stades retenus pour les matchs de football des Jeux des îles de l'Océan-Indien.

Liens externes
 www.villedesaintbenoit.com
 www.rer.re

Stade multifonction en France
Stade de football à La Réunion
Stade d'athlétisme à La Réunion
Architecture à Saint-Benoît (La Réunion)